Dundrum (Tipperary) een plaats in County Tipperary
Dundrum (Dublin) een voorstad van Dublin
Dundrum (Noord-Ierland), een plaats in County Down